«ВА Тлемсен» — алжирский футбольный клуб из города Тлемсен, выступающий во Второй лиге Алжира. Основан в 1962 году.

История 
Клуб основан в 1962 году в городе Тлемсен, команда никогда не выигрывала Национальный чемпионат первого дивизиона, высшую категорию футбола в Алжире. У них два кубка в 5 финалах, в которых они играли.

На международном уровне клуб один раз выигрывал Арабскую лигу чемпионов. В турнирах КАФ участвовали дважды, ни разу не прошли дальше первого раунда.

История выступлений

Достижения 

Национальные
 Обладатель  Кубка Алжира (2): 1998, 2002

Международные
 Победитель Арабской лиги чемпионов: 1998

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Футбольные клубы Алжира
Тлемсен